De Oberliga Hamburg 2008/09 was het 64ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. Tevens was het het eerste seizoen als vijfde speelklasse in Duitsland en onder deze naam. Tot vorig jaar was de Hamburg-Liga de vijfde klasse onder de Oberliga Nord. Doordat in 2008/09 de 3. Liga werd ingevoerd als nieuwe derde klasse werd de Regionalliga de vierde klasse en de Oberliga de vijfde klasse. De Oberliga Nord werd ontbonden en vervangen door vier Oberliga's, waardoor de Hamburg-Liga tot Oberliga verheven werd. De Landesliga, die de zesde klasse vormde bleef wel bestaan onder die naam. 

SC Victoria Hamburg werd kampioen, maar verzaakte, net als de volgende drie clubs aan promotie, waardoor St. Pauli II hieraan deelnam. De club kon winnen van Holstein Kiel en promoveerde zo naar de Regionalliga.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2008/09